Oesa (Duitsland), een kleine rivier in Hessen, Duitsland
 Oesa (Wit-Rusland), een rivier in Wit-Rusland
 Oesa (Kemerovo), een rivier in Kemerovo Oblast, Rusland
 Oesa (Petsjora), een rivier in de republiek Komi, Rusland
 Oesa (Samara), een rivier in Samara Oblast, Rusland, aan de voet van de Samara Bend
 Oesa (Tanzania), een stad in de regio Arusha, Tanzania
 Ösa, een plaats in de provincie Jämtlands län in Zweden
 Augustijnen (kloosterorde), ooit officieel Ordo Eremitarum Sancti Augustini (O.E.S.A.)
] (doorverwijspagina)